Чудако́в — русская фамилия; женская форма Чудакова.

Известные носители 
 
 Чудаков, Валентин Дмитриевич (1918—2004) — заслуженный изобретатель РСФСР.
 Чудаков, Гений Евгеньевич — один из персонажей мультсериала Фиксики.
 Чудаков, Дмитрий Михайлович (род. 1978) — российский учёный-биолог, член-корреспондент РАН (2022).
 Чудаков, Евгений Алексеевич (1890—1953) — советский учёный и педагог, академик АН СССР, один из основоположников советского автомобилестроения.
 Чудаков, Максим Анатольевич (род. 1979) — российский боксёр.
 Чудаков, Михаил Валентинович (род. 1959) — советский, российский учёный-атомщик, заместитель Генерального директора и руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ.
 Чудаков, Николай Григорьевич (1904—1986) — советский математик.
 Чудаков, Павел Михайлович (1921—1985) — советский инженер, специалист в области радиолокации, директор НИЭМИ (1954—1964) и НИИ-244 (1964—1980).
 
 Чудаков, Фёдор Иванович (1887—1918) — российский поэт и журналист.

 Чудакова, Мариэтта Омаровна (1937—2021) — российский литературовед, историк и текстолог, педагог, общественный деятель.

Псевдоним 
 Герасим Чудаков — один из псевдонимов поэта Александра Тинякова (1886—1934).